Мануши Чхиллар (род.  года, Сонипат, Харьяна, Индия) — индийская модель. Победительница конкурса «Мисс мира 2017». Чхиллар является шестой индийской участницей, победившей в конкурсе «Мисс мира».

Биография 
Чхиллар родилась в штате Харьяна в семье народности джат. Её отец, доктор Митра Бэзу Чхиллар — учёный из Организации оборонных исследований и разработок; мать, доктор Нилэм Чхиллар — адъюнкт-профессор и начальник отдела биохимии нервной системы в Институте поведения человека и смежных наук.

Чхиллар училась в школе Святого Фомы в Нью-Дели. Является студенткой медицинского колледжа для женщин в Сонипате. Увлекается танцем кучипуди.

Мисс мира 2017 

Мануши Чхиллар одержала победу на конкурсе «Мисс мира», который проходил 18 ноября 2017 года в городе Санья, Китай, став шестой обладательницей титула из Индии.

Примечания 

Фотомодели Индии